Le mot étoile désigne originellement un point lumineux du ciel nocturne.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Une étoile est une gigantesque sphère de plasma ;
 étoile binaire, étoile à neutrons, étoile variable, étoile à battements de cœur, sont des types particuliers d'étoiles.
 Une étoile filante est une traînée lumineuse dans le ciel nocturne, produite par la chute sur Terre d'un météoroïde.

Biologie 
 Une étoile de mer est un animal marin en forme d’étoile à cinq branches, de la classe des Asteroidea.

Informatique 
 Étoilé est un environnement de bureau basé sur GNUstep.
 Un modèle en étoile est un modèle de données en informatique décisionnelle pour un entrepôt de données.

Mathématiques 
 En géométrie, une étoile est un polygone régulier étoilé  (pentagramme, hexagramme, octogramme).
 Une étoile de Hodge est un élément auquel on applique un opérateur de Hodge (dualité de Hodge).
 L'étoile de Kleene est une opération mathématique sur les langages formels, donnant en particulier lieu au lemme de l'étoile.
 Une étoile magique est un diagramme en étoile dans lequel des nombres placés aux sommets et aux intersections vérifient certaines propriétés.
 En théorie des graphes, un graphe étoile est un arbre ayant un seul nœud.

Électrotechnique 
 Un montage en étoile est un montage électrotechnique dans lequel chaque élément d’un récepteur triphasé est branché entre une phase et le neutre.

Culture et société

Symbole et religion 
 Étoile, symbole utilisé notamment en religion et en héraldique. Voir notamment :
 , symbole du communisme ;
 Étoile de David, le symbole du judaïsme ;
 Étoile jaune, signe distinctif des Juifs pendant l’Occupation nazie ;
 ,
 Étoile des brasseurs, symbole utilisé en brasserie et malterie.

Œuvre 

 Étoile, film de Peter Del Monte (1988).
 L'Étoile, film de Nikolaï Lebedev (2002).
 Étoiles, film de Konrad Wolf (1957).
 La Route semée d'étoiles, film américain réalisé par Leo McCarey (1944).
 Étoile sur le trottoir du Walk of Fame d’Hollywood récompensant la popularité d’une star du cinéma ;
 L’Étoile, opéra d’Emmanuel Chabrier (1877) ;
 Étoile, titre suprême accordé à un danseur de l’Opéra ;

 La Place de l'Étoile, roman de Patrick Modiano (1968) ;
 Étoile, série de BD ;
 L'Étoile mystérieuse, album des aventures de Tintin ;
 Étoiles, garde-à-vous !, roman de science-fiction de Robert Heinlein ;
 
 Star Wars, célèbre saga de science-fiction réalisée par George Lucas.
 Étoile Noire ou Étoile de la Mort, station spatiale de combat présente dans cet univers.

Sport 
 L'étoile est un symbole pouvant orner certains maillots de football, utilisé pour préciser le palmarès des équipes concernées.
 L'Étoile noire est un club français de hockey sur glace basé à Strasbourg, club français de hockey sur glace basé à Strasbourg.
 L'Étoile de Bessèges est une course cycliste par étapes disputée dans le Gard.

Autres 

 L'Étoile,   arcane majeur des tarots divinatoires.
 Étoile, vedette ou star de l’industrie du spectacle.
 L’Étoile, discothèque parisienne.
 Étoile, classification hôtelière ;
 Guerre des étoiles, expression référant allusion à un programme politique de défense antimissiles américain ;
 Étoile 6 ou 7, modèle de berline, fabriqué par Simca (1951-1963).
 L’Étoile, vin du Jura.
 En langage militaire : signe de 
 L'Étoile,  journal hebdomadaire publié au Nouveau-Brunswick (Canada) 
 L'Étoile,  journal hebdomadaire publié en Nouvelle-Angleterre au  
 L'Etoile (El Nejma, ou Al-Nijma), journal en judéo-arabe publié à Sousse (Tunisie) par (he) Makhlouf Nadjar entre 1920 et 1961.
 Théâtre de l'Étoile, nom de deux anciennes salles de spectacles parisiennes.
 Etoiles est un streameur et animateur sur la plateforme Twitch.

Navires 

 Étoile (1932) : goélette paimpolaise construite en 1932 et affectée à l'École navale de Lanvéoc-Poulmic comme navire-école.
 Étoile de France (1938) :  goélette à hunier et à coque bois construite en 1938 et utilisée comme cargo pour la mer Baltique.

Toponyme 

 L'Étoile, une commune française du Jura, où est produit l'étoile (un vin AOC) ;
 L’Étoile, une commune française de la Somme ;
 Étoile-Saint-Cyrice, une commune française des Hautes-Alpes ;
 Étoile-sur-Rhône, une commune française de la Drôme ;
 le massif de l'Étoile, un petit massif montagneux au nord de Marseille ;
 le Château de l'Étoile, château médiéval situé dans la commune de Montiel, province de Castille-La Manche en Espagne.
 la , nom porté par une place dans plusieurs villes :
 Beyrouth,
 Grenoble,
 Paris (place Charles-de-Gaulle),
 Strasbourg.

Hydronyme 
 L'Étoile, également appelée la Tialle, est un ruisseau français coulant en Auvergne.

Divers 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de bateaux